est la formule brute de plusieurs isomères.

 Phénol
 méthoxyphenol
 2-méthoxyphenol ou gaïacol, numéro CAS 
 3-méthoxyphenol, numéro CAS] 
 4-méthoxyphenol, numéro CAS 
 dihydroxytoluène
 2,3-dihydroxytoluène, numéro CAS 
 2,4-dihydroxytoluène, numéro CAS 
 2,5-dihydroxytoluène ou méthylhydroquinone, numéro CAS 
 2,6-dihydroxytoluène, numéro CAS 
 3,4-dihydroxytoluène ou homopyrocatéchine, numéro CAS 
 3,5-dihydroxytoluène ou orcinol, numéro CAS